Desecrator steht für

 die australische Thrash-Metal-Band Desecrator (australische Band)
 die schottische Death-Metal-Band Desecrator (schottische Band)
 den Gründungsnamen der ehemaligen schwedischen Death-Metal-Band Ceremonial Oath